Nadi je priimek italijanskih bratov sabljačev, olimpionikov:
 Aldo Nadi, italijanski sabljaški mojster (1899 - 1965),
 Nedo Nadi, italijanski sabljaški mojster (1894 - 1940).